Benson & Hedges Championship 1998 — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, проходивший с 1 по 12 ноября 1998 года в Мэлверне (Англия). Победителем турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1999, стал Дэвид Грэй, обыгравший в финале Дэйва Харольда со счётом 9:6.

Результаты

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker 
 Некоторые другие данные о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

1998 год в снукере
Benson & Hedges Championship